Rhin heißen folgende Flüsse:

 französischer Name für den Strom Rhein
 Rhin, Nebenfluss der Havel in Brandenburg
 Rhin (Elbe), Nebenfluss der Unterelbe bei Glückstadt in Holstein
 Rhin (Wipper), Nebenfluss der Wipper (Unstrut) bei Worbis in Thüringen
 Rhin (Silvaner), Synonym (auch Gros Rhin) für die Rebsorte Silvaner

Siehe auch: